Marija Šarapova era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta in semifinale da Svetlana Kuznecova.
Petra Kvitová si è aggiudicata il torneo battendo in finale Svetlana Kuznecova con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Serena Williams (semifinale)
  Simona Halep (primo turno)
  Marija Šarapova (semifinale)
  Petra Kvitová (campionessa) 
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

 
  Agnieszka Radwańska (terzo turno) 
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale) 
  Andrea Petković (secondo turno, ritirata) 
  Angelique Kerber (primo turno) 
  Lucie Šafářová (quarti di finale) 
  Karolína Plíšková (secondo turno) 
  Sara Errani (secondo turno) 
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Julia Görges (secondo turno)
  Andreea Mitu (primo turno)
  Paula Badosa Gibert (primo turno, ritirata)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)

  Marina Eraković (primo turno) 
  Mariana Duque Mariño (secondo turno) 
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno) 
  Christina McHale (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Mutua Madrid Open 2015
WTA Tour 2015